

Суліно — село в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Суліно — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства